Флі́гель (від  — «крило») може означати:

 Флігель — бічна прибудова до головної споруди, «крило» цієї споруди.
 Флігель  — стародавній музичний інструмент, попередник флігель-фортепіано та фортепіано.